Каштаны имеет следующие значения:

 Каштаны — род деревьев.

Топоним 
 Каштаны — село в городском округе Сочи Краснодарского края России, Кудепстинский сельский округ.
 Каштаны — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Каштаны — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.

См. также 
 
 
 
 
 
 Каштановский